Coisas de Mulher foi um programa de televisão independente brasileiro da Record News.

O programa trazia um bate-papo entre quatro amigas. Na pauta, dia-a-dia, e várias situações do universo feminino. Era apresentado por Cris Cardoso e Nanda Bezerra e mais tarde, por Vivi Freitas, e foi exibido aos sábados, às 16h.

Apresentadoras 
 Line Munhoz
 Rafa Castro
 Zé Monteiro
 Nanda Bezerra

Programas da Record News
Programas femininos do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007